Un manipule peut être :
 une unité de la légion romaine sous la République ;
 un objet liturgique du culte catholique ;
 la poignée transversale au centre d'un bouclier celte, voir Bouclier (arme)#Moyens de préhension ;
 le nom d'un réseau de résistance intérieure français pendant Seconde Guerre mondiale.